Le terme PlayStation Magazine peut être utilisé dans plusieurs langues pour faire référence de manière générale à tout magazine - officiel ou non - traitant de la marque PlayStation, et en particulier à :

 PlayStation Magazine, le magazine officiel français de la marque PlayStation, de  jusqu'à .
 PlayStation - Le Magazine Officiel, le magazine officiel français de la marque PlayStation de  jusqu'à .
 PlayStation Official Magazine - UK, le magazine officiel anglais de la marque PlayStation.
 PlayStation: The Official Magazine, le magazine officiel américain de la marque PlayStation.